Nach dem heiligen Ludger, dem ersten Bischof von Münster, sind folgende Kirchen benannt:
 St. Ludgerus (Albachten) im Stadtteil Albachten, Münster
 St. Ludgerus (Albersloh)
 St. Ludgeri (Alleringersleben)
 St. Ludgerus (Alme) in Alme (Brilon)
 St. Ludgerus (Altschermbeck)
 St.-Ludgerus-Kirche (Aurich)
 St. Ludgerus (Berlin)
 Propsteikirche St. Ludgerus (Billerbeck)
 St. Ludgerus in Langendreer (Bochum)
 Priesterseminar St. Ludgerus Bochum
 St. Ludger in Bokeloh (Meppen)
 St. Ludgerus (Fuhlenbrock) (Bottrop)
 St. Ludgeri in Coesfeld
 St. Agatha und Lutger (Lückenbach) 
 St. Ludger (Düsseldorf-Bilk)
 St. Ludger (Duisburg-Neudorf)
 St. Ludger in Rheinhausen (Duisburg)
 St. Ludgerus (Elte)
 Ludgerus-Kirche in Ennigerloh, siehe Ennigerloh #Bauwerke
 St.-Ludgerus-Kirche (Werden) in Essen, Propsteikirche mit dem Grab Liudgers
 St. Ludgerus (Essen) in Essen-Rüttenscheid
 St. Ludger in Neuscharrel (Friesoythe)
 St. Ludgerus in Gelsenkirchen-Buer, siehe Gelsenkirchen-Buer #Katholische Gemeinde
 Pfarrkirche St. Ludgerus (Heek)
 Filialkirche St. Ludgerus in Heiligenhaus
 Klosterkirche im Kloster St. Ludgeri (Helmstedt)
 St. Ludgerus in Herten-Scherlebeck
 Liudgerikirche (Hesel)
 Liudgeri-Kirche (Holtgaste)
 St. Ludgerus in Klausheide (Grafschaft Bentheim), abgerissen im August 2011
 Filialkirche St. Ludger in Lüdinghausen
 St. Ludger in Moers-Kapellen
 St. Ludgeri (Münster)
 Ludgeruskapelle in der Überwasserkirche in Münster, angeblicher Ort der Aufbahrung nach dem Tode des heiligen Liudger
 Ludgeri-Kirche (Norden)
 St.-Ludgerus-Kirche (Norden)
 St. Ludgerus (Norderney)
 St. Ludgerus in Nordhorn, siehe Alte Kirche am Markt (Nordhorn)
 St. Ludgerus (Rheine) in Schotthock (Rheine)
 St. Lutgeri (Rhode)
 St. Ludgerus (Schapen)
 St. Ludger (Selm)
 St. Ludger (Spork) in Bocholt
 St. Ludgerus in Walsum (Duisburg)
 St. Ludgerus in Weseke
 St. Ludgeri (Ehmen) in Wolfsburg-Ehmen
 St. Ludger (Wuppertal) in Wuppertal-Vohwinkel

Niederlande 
 Sint-Ludgeruskerk in Balk (De Fryske Marren)
 St. Luidgerus in Loenen aan de Vecht
 Luidger Kerkje in Zelhem (Bronckhorst)

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)